Chuteira de Ouro pode referir-se a:

 Chuteira de Ouro da UEFA – prêmio europeu, concedido pela UEFA
 Chuteira de Ouro da Revista Placar – prêmio brasileiro, concedido pela revista Placar
 Chuteira de Ouro do Diário Popular – prêmio brasileiro, concedido pelo extinto jornal Diário Popular até 2010

Desambiguação